Мисс Вьетнам (, до 2000 года ранее называлась Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong) — это конкурс красоты во Вьетнаме, который проводится раз в два года с 1988 года. Этот конкурс был инициирован и организован газетой Tien Phong Newspaper и Sen Vang Productions.

Нынешняя обладательница титула «Мисс Вьетнам» — Хюнь Тхи Тхань Туи из Дананга, коронованная 23 декабря 2022 года в Хошимине.

Обладатели титула

Примечания 

Вьетнам